Тяннассілма () — назва географічних об'єктів Естонії.

 Тяннассілма — село у волості Елва повіту Тартумаа.
 Тяннассілма — село у волості Пилва повіту Пилвамаа.
 Тяннассілма — село у волості Тюрі повіту Ярвамаа.